Джеймс Дэвис (): Дэвис, Джеймс Питер (1904—1988) — прелат Римско-католической церкви, 3-й епископ Сан-Хуана-де-Пуэрто-Рико, 1-й архиепископ Сан-Хуана-де-Пуэрто-Рико, 9-й архиепископ Санта-Фе.
 Дэвис, Джеймс-Эндрю (род. 1991) — английский фехтовальщик на рапирах, чемпион Европы 2014 года.